Ел Платанар има више значења:

 Ел Платанар (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Платанар (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Платанар (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Платанар (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Платанар (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Платанар (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Платанар (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Платанар, Сан Антонио (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платанар (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платанар (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платанар, Санта Марија Гвадалупе ел Платанар (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платанар (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанар (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Платанар (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанар (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанар (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Платанар (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Платанар (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Платанар, Лос Агвакатес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Платанар, Комунидад ел Наранхо (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Платанар (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Платанар (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платанар (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платанар, Ел Платанал (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платанар (Сан Мартин Лачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платанар (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платанар (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платанар (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платанар (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Платанар, Сан Хосе ел Платанар (Коезала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Платанар (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Платанар (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанар (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанар (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанар (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанар (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанар (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Платанар (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Платанар (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Платанар (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Платанар (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Платанар (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику